Чемпіонат Албанії 1964—1965 — 27-й чемпіонат Албанії з футболу. Чемпіоном всьоме став «17 Ненторі».

Команди-учасниці

Турнірна таблиця 

Позначення:

Результати

Плей-оф 

|}

Посилання 
 Чемпіонат Албанії на giovanniarmillotta 

1964–1965
Албанія
Албанія